Ерейментау 

 Ерейментау (Ерментау, Черментау) — гора в Акмолинской области, Казахстан
 Ерейментау (горы) (Ерментау) — горная система, Северный Казахстан 
 Ерейментау (Ерментау) — город в Акмолинской области Казахстана, административный центр Ерейментауского района.